La Lega Nazionale B 1960-1961, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del Lugano.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale A 1959-1960 sono stati retrocessi in Lega Nazionale B il Lugano e il Bellinzona, mentre dalla Lega Nazionale B 1959-1960 sono stati promossi il Friborgo e lo Young Fellows.
Dalla Lega Nazionale B 1959-1960 sono stati retrocessi in Prima Lega il Langenthal e il Lengnau, mentre dalla Prima Lega sono stati promossi il Martigny-Sports e il Nordstern.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1961-1962.
      Retrocessa in Prima Lega 1961-1962.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio promozione

Risultati

Tabellone

Calendario

Verdetti 
 Lugano e Sciaffusa promosse in Lega Nazionale A.
 Cantonal Neuchâtel e Nordstern Basilea retrocesse in Prima Lega.

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
 Gazette de Lausanne, annate 1960 e 1961;
 Gazzetta Ticinese, annate 1960 e 1961;
 Popolo e Libertà, annate 1960 e 1961;
 Archivio storico del L'Express, annate 1960 e 1961;
 Archivio storico del L'Impartial, annate 1960 e 1961;
 Archivio storico del Le Temps, annate 1960 e 1961;

Collegamenti esterni 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
1961 2